Гутянська сільська рада — колишня сільська рада, Волинська область, Ратнівський район
 Гутянська сільська рада — Івано-Франківська область, Богородчанський район
 Гутянська сільська рада — Рівненська область, Костопільський район